SIMATIC S7-1500 — семейство продвинутых контроллеров концерна Siemens AG из семейства систем автоматизации SIMATIC S7 для построения распределенных систем автоматизации средней и высокой степени сложности. Контроллеры представляют собой следующую ступень развития контроллеров семейств SIMATIC S7, значительно опережая по производительности и функционалу S7-300/S7-400.

Конструкция контроллера модульная, модули монтируются на профильной шине (рельсе).

Является преемником контроллера Simatic S7-300.

Назначение 
Области применения программируемых контроллеров S7-1500 охватывают:

 автоматизацию в машиностроении;
 автоматизацию автомобильной промышленности;
 автоматизацию складского хозяйства;
 автоматизацию систем измерения и сбора данных;
 автоматизацию в текстильной промышленности и т. д.

Состав семейства 
S7-1500 построены вокруг модульной конструкции и могут использовать в своем составе:

 Модули центральных процессоров (CPU) различной мощности и производительности.
 Сигнальные модули (SM) предназначены для подключения дискретных или аналоговых входов или выходов.
 Блоки питания нагрузки (PM) для питания внешних цепей, центрального процессора или модулей расширения.
 Системные блоки питания (PS) для питания внутренней электроники модулей контроллера через его внутреннюю шину.
 Технологические блоки (ТМ) для решения задач, связанных со позиционированием, взвешиванием и скоростным счетом.
 Коммуникационные модули/процессоры (CM/CP) предназначены для подключения контроллера к сетям PROFIBUS, PROFINET, Industrial Ethernet, AS-Interface, организация связи через Internet или PtP (point to point) соединения на основе последовательных интерфейсов RS-232 и RS-422/RS-485.

Модули расширения делятся на четыре класса:

 Модули класса BA (Basic) без поддержки диагностических функций.
 Модули класса ST (Standard) с поддержкой диагностических функций на уровне модуля или группы каналов.
 Модули класса HF (High Feature) с поддержкой диагностических функций на уровне каждого канала и рядом расширенных функций
 Модули класса HS (High Speed) с малыми временами фильтрации дискретных сигналов и короткими временами аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования.

Модификации контроллеров 
 SIMATIC S7-1500 — стандартные программируемые контроллеры для построения систем управления средней и высокой степени сложности.
 SIMATIC S7-1500C отличаются от стандартных центральных процессоров наличием встроенных каналов ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.
 SIMATIC S7-1500T предназначены для задач, связанных с управлением перемещением.
 SIMATIC S7-1500F — линейка центральных процессоров для решения стандартных задач автоматизации с одновременной поддержкой функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.
 SIMATIC S7-1500R — контроллеры для построения резервированных систем автоматизации.
 SIMATIC S7-1500H — отказоустойчивая линейка контроллеров для построения резервированных систем автоматизации
 SIMATIC S7-1500S — линейка программных контроллеров, выполняющая функции аппаратных контроллеров в среде операционной системы Windows.
 SIPLUS S7-1500 — модификация контроллеров для работы в тяжелых условиях эксплуатации

Ссылки 
 S7-1500 — продвинутые контроллеры 

SIMATIC
Программируемые логические контроллеры